Skikda (provincie), een provincie van Algerije
Skikda (stad), de hoofdstad van de provincie